Рашев — фамилия; имеет женскую форму Рашева.

Известные носители:
 Рашев, Евгений Юрьевич (род. 1971) — российский дизайнер, член-корреспондент Российской академии художеств (2017).
 Рашев, Рашо (болг. Рашо Станев Рашев; 1943—2008) — болгарский археолог.